Stratum kan syfta på:

 Stratum (geologi) – inom geologin ett sammanhängande skikt, eller lager, av berg eller jord
 Stratum corneum – det yttersta av överhudens skikt
 Stratum – inom arkeologi, ett jordlager som har lämningar efter och bär spår av mänsklig aktivitet, se kulturlager
 Social stratifiering – ett begrepp inom sociologi och arkeologi
 Stratifierat urval – för klara sig med mindre stickprov delas en populationen i mindre grupper